Cratere Bianchini – cratere lunare
 Cratere Bianchini – cratere su Marte